Paggi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Paggi (1554–1627), italienischer Maler
 Nicole Paggi (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Simona Paggi, italienische Filmeditorin

Siehe auch:
 Pagi